Орлик () — село в Кобелякском районе Полтавской области Украины. Является административным центром Орликского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Код КОАТУУ — 5321885701. Население по переписи 2001 года составляло 1754 человека.

Географическое положение 
Село Орлик находится на левом берегу дельты реки Ворскла в месте, где она впадает в Каменское водохранилище,
выше по течению на расстоянии в 5 км расположено село Шевченки.

История 
 Село возникло после создания Каменского водохранилища (1963—65 гг.), которое затопило село Старый Орлик.
 В 1941 году на территории села находилось поселение Еременки образованое после 1912 года из хуторов: Яременков, Калиносов и Головков

Экономика 
 Новоорликское лесничество Кременчугского Гослесхоза.
 Гранитный карьер.
 База отдыха «ДЭВЗ».
 Охотбаза Днепродзержинского УОР.
 Охотбаза Кобелякского УОР.
 Орликское СПО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Орликская медамбулатория.
 Стадион ФК «Орлик».
 Орликский краевидческий музей.

Известные люди 
 Ткач, Дмитрий Васильевич (1912—1993) — украинский советский писатель, родился в селе Орлик.
 Климович, Петр Титович (1855—1920) — министр финансов УНР.

Примечания

Литература